Hagedissen
 Hagedis (sterrenbeeld)